Prefica: in antropologia, donna pagata per piangere ai funerali nell'antichità classica.
 Prefica (uccello): in paleontologia, uccello fossile dell'Eocene del Nordamerica, imparentato con il guaciaro.